Pipo Pegoraro (São Paulo, 13 de novembro de 1978), é um músico e produtor musical brasileiro.

Biografia 
Pipo começou a aprender violão aos 7 anos de idade. Em 1999, fez o curso de fundamentos de áudio e acústica no IAV e teve suas primeiras experiências em estúdios de gravação profissional ao lado de Yuri Kalil (Cidadão Instigado). A partir desse ano começou a desenvolver técnicas e habilidades para gravação em estúdio de áudio profissional e manteve esse fluxo de de aprendizado e trabalho conjuntamente com sua graduação em comunicação, porém, decidiu não exercer carreira para se dedicar exclusivamente à música e suas vertentes.

Em 2004, montou um home estúdio e realizou seus primeiros discos como produtor musical. Dos trabalhos feitos nessa época um álbum determinantes para a sua carreira chama-se DELA da banda Q’Saliva feito 2005. Após lançarem o disco, a banda teve convites para tocar em festivais europeus naquele verão e ficaram em turnê pela Europa durante seis meses, onde experimentou pela primeira vez tocar em clubes e festivais europeus como o antológico Paradiso em Amsterdã e Supernatural em Utrecht.

Voltando para o Brasil, montou em 2006  um estúdio de gravação profissional que ficava na  Vila Ipojuca/São Paulo, onde realizou inúmeros trabalhos de criação e gravação profissional colaborando como engenheiro de áudio e como produtor para diversos artistas. 

Em 2008 lançou o álbum Intro, seu primeiro trabalho solo autoral, no melhor estilo “do it yourself”, revelando uma atmosfera de situações imagéticas.

No final de 2011, lançou o segundo álbum solo titulado Taxi Imã, pela gravadora YB, produzido em parceria com o compositor e cantor Bruno Morais.  Taxi imã foi festejado pela crítica e público, sendo destaque em várias listas de jornalistas e blogs especializados.

No segundo semestre de 2012 participou como músico e arranjador do programa veiculado no Canal Brasil “Cantoras do Brasil”, gravado nos estúdio da gravadora YBmusic acompanhando nomes como Tulipa Ruiz, Mariana Aydar, Roberta Sá, Mallu Magalhães, Gaby Amarantos entre outras e permaneceu nas outras duas temporadas seguintes.

Em 2014, lançou seu terceiro disco titulado Mergulhar Mergulhei, que teve direção musical de Romulo Fróes e produção do próprio Pipo. Em 2015, montou um novo estúdio profissional chamado "Casoraro" para desenvolver produções de outros artistas e seu trabalho autoral.

Em 2016 recebeu indicação ao Grammy Latino pela produção do álbum Ascensão de Serena Assumpção na categoria Melhor álbum de música de raízes brasileiras, produção musical que realizou ao lado de Rodolfo Dias Paes (Dipa) e Serena Assumpção.

Em 2018, recebeu duas indicações ao Grammy Latin pela produção do álbum Xenia de Xênia França nas categorias Melhor album contemporáneo de Pop e Melhor canção em língua portuguesa, produção musical quer realizou ao lado de Lourenço Rebetez e Xênia França.

Em 2020, lançou Antropocósmico seu primeiro álbum de música instrumental onde sintetiza referências e atmosferas que abrangem sua pesquisa sonora e flerta nas faixas que compões o álbum com a estética Low Fi e sintetizadores. Ricardo Braga (percussão), Daniel Pinheiro (bateria), Victor Fão (trombone) e Beto Montag (vibrafone) são os outros músicos que somam para a materialização desse disco.

Discografia 
 Antropocósmico (2020)
 Mergulhar Mergulhei (2014)
 Taxi imã (2011)
 Intro (2008)

Antropocósmico por Cleber Facchi - Miojo Indie
Antropocósmico por Fábio Alcântara - Music Non Stop UOL
Antropocósmico por Felipe Feper - MMBR
Mergulhar Mergulhei por Alexandre Matias - Trabalho Sujo
Mergulhar Mergulhei por Márcio Bulk - Banda Desenhada
Mergulhar Mergulhei - Site Vírgula
Mergulhar Mergulhei por Cleber Facchi - Miojo Indie
Taxi imã por Lauro Lisboa Garcia - O Estado de S. Paulo
Taxi imã por Vinicius Feder - Soul Art
Taxi imã por Ronaldo Evangelista - Folha de S.Paulo
entrevista revista Trip
TV Cultura
entrevista site Já Ouviu?
entrevista cidade sonora

Ligações externas 
 site pipo

Músicos do estado de São Paulo